100 киломе́тр — остановочный пункт Витебского направления Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области. Расположен на однопутном перегоне Чаща — Чолово участка Павловск — Батецкая. Относится к Санкт-Петербург—Витебскому региону Октябрьской железной дороги.

Представлен одной высокой пассажирской посадочной платформой с западной стороны от пути. Платформа рассчитана на приём двенадцативагонного электропоезда. Билетная касса и прочие постройки на платформе отсутствуют. Билеты для проезда приобретаются непосредственно в электропоездах у разъездных кассиров-контролёров.

На расстоянии около 500 метров к востоку от платформы за лесополосой расположен садоводческий массив «Чаща». От остановочного пункта к садоводческому массиву ведут две грунтовые дороги.

К западу от остановочного пункта расположен государственный природный заказник федерального подчинения «Мшинское болото». Восточная граница данного заказника совпадает с западной границей полосы отвода Витебского направления Октябрьской железной дороги.

История 

В начале 1980-х годов к востоку от станции Чаща местными властями был выделен крупный земельный массив для организации на нём садоводческих товариществ. Территория данного массива, имевшего близкую к прямоугольной форму, раскинулась длинной стороной с севера на юг на расстояние около 9 км. Центральная часть массива, также получившего название «Чаща», оказалась вблизи собственно станции Чаща, а южная растянулась на четыре километра вдоль линии Витебского направления железной дороги. В 1986-1987 годах для удобства садоводов на перегоне Чаща — Чолово была построена новая платформа 101 километр. Введение в строй остановочного пункта на 101 километре не ликвидировало полностью проблему пешеходной доступности железнодорожного транспорта для всех садоводов южной части массива «Чаща», — так как расстояние между станцией Чаща и платформой 101 км составляло более 3 километров, множество людей чтобы добраться до своих участков было вынужденно проходить несколько километров пешком по полотну железной дороги между этими остановочными платформами. Для удобства и безопасности граждан руководством железной дороги было принято решение оборудовать дополнительный остановочный пункт на данном участке пути.

В 1987—1988 годах была осуществлена электрификация постоянным током напряжением 3 кВ перегона Чаща — Чолово в составе участка Вырица — Чолово. В это же время между станцией Чаща и остановочным пунктом 101 километр велось строительство новой высокой пассажирской платформы. Открытие для пассажиров остановочного пункта 100 километр состоялось в 1988 году, одновременно с запуском движения электропоездов на линии Витебский вокзал — Чолово.

Фото 
Фотография платформы

Расписание электропоездов 
На платформе имеют остановку все электропоезда линии Санкт-Петербург (Витебский вокзал) — Оредеж.
 Расписание электропоездов на сайте СЗППК

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 100 км на osm.sbin.ru
 Паспорт остановочного пункта 100 км на railwayz.info
 Паспорт остановочного пункта 100 км на сайте РЖД
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ»
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог»
 Паспорт остановочного пункта 100 км на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Остановочный пункт 100 км в атласе Ленинградской области.
 План массива садоводств «Чаща» и прилегающей местности.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района